Once de Marzo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Once de Marzo, Durango, Nuevo Ideal, 
 Once de Marzo, Chiapas, Acapetahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar